Сен-Тома () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-Тома () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна